Boalt kan syfta på:

Platser
 Boalt, Örkelljunga kommun – en småort i Örkelljunga kommun i Skåne
 Boalt, Östra Göinge kommun – en ort i Glimåkra socken i Östra Göinge kommun i Skåne

Personer
Carin Boalt (1912–1999), professor i byggnadsfunktionslära
Gunnar Boalt (1910–2000), professor i sociologi